Leitersbach ist ein Gewässername:
 Leitersbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs in Massenbachhausen im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Leitersbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn bei Obersinn im Landkreis Main-Spessart, Bayern